Монтальво () — испанская фамилия. Известные носители:

 Монтальво, Гарси Родригес де (ок. 1450 — ок. 1505) — испанский писатель.
 Монтальво, Лаура (род. 1976) — аргентинская теннисистка.
 
 , прозвище "Кид Шоколадный" (1910—1988) — кубинский боксёр-профессионал, чемпион мира 1920—30-х годов.
 Гальвес де Монтальво, Луис (1549 — ок. 1591) — испанский писатель.

См. также 
 Монтальвос